Динка има следните значения:

 Динка (народ), етническа група в Южен Судан;
 Динка (език), езикът, на който говорят;
 Динка, машина за олющване на ориз;
 Динка (растения), род тревисти растения.